

Arte

Cinema 

 "Inocência" (filme de 1949) — produção brasileira, com Maria Della Costa;
 "Inocência" (filme de 1983) — produção brasileira, com Fernanda Torres

Literatura 

 "Inocência" — romance de Alfredo d'Escragnolle Taunay

Topônimo 

 Inocência — município do estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil

Desambiguação